Stanisław Olejnik (1919–2005) – polski lotnik wojskowy
 Stanisław Olejnik (1920-2014) – polski duchowny katolicki, profesor teologii
 Stanisław Tadeusz Olejnik (ur. 1935) – polski historyk